«Чтица» () — кинофильм, снятый в 1988 году. Экранизация произведения, автор которого — Раймон Жан.

Сюжет 
Фильм представляет  собой рассказ в рассказе: молодая женщина Констанс читает своему мужу роман под названием «Чтица». Главная героиня этой книги Мари подала в газету объявление, в котором предложила свои услуги чтицы на дому. Первым её клиентом стал подросток-инвалид Эрик...

В ролях 
 Миу-Миу — Констанс / Мари
 Режис Руайе — Эрик
 Мария Касарес — генеральша
 Патрик Шене — директор фирмы
 Пьер Дюкс — судья
 Кристиан Рюше — Жан / Филипп
 Бриджит Катийон — мать Эрика
 Марианн Деникур — Белла
 Шарлотт Фарран — Корали
 Клотильда де Байсер — мать Корали
 Андре Вильм и др.

Награды и номинации

Награды 
 1989 - Премия «Сезар»
 Лучший актер второго плана - Патрик Шене
 1988 - Приз Луи Деллюка
 Приз Луи Деллюка - Мишель Девиль

Номинации 
 1989 - Премия «Сезар»
 Лучшая актриса - Миу-Миу
 Лучший режиссёр - Мишель Девиль
 Лучший монтаж - Раймонд Гийо
 Лучший фильм - Мишель Девиль
 Лучший постер - Бенджамин Балтимор
 Лучший дизайн - Тьерри Лепруст
 Лучшая актриса второго плана - Мария Касарес
 Лучший сценарий - Мишель Девиль, Розалинда Девиль

Ссылки 
 
  

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1988 года
Фильмы Мишеля Девиля
Обладатели приза Луи Деллюка
Фильмы Франции 1988 года